Гри́шовка (Гришевка, ) — село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина) на берегу реки Трубин. Население — 31 человек

Близ деревни есть археологические памятники: поселение эпохи неолита, поселение эпохи бронзы, поселение VIII—III вв. до н. э скифо-сорматской культуры.

Примечания 

Населённые пункты Борзнянского района